Palm mute ou abafamento é uma técnica de guitarra usada para diminuir a intensidade do som das cordas tocadas.

Para executá-la, coloca-se levemente a parte lateral interior da mão direita (ou esquerda, no caso de guitarristas canhotos) próxima a ponte do instrumento, em cima das cordas. A mão não pode estar muito próxima ou muito longe da ponte, caso contrário não produzirá o som característico do palm mute. O som fica melhor com guitarra e de preferência com um pouco de distorção;
É o que se chamam as "cavalgadas" da guitarra, característica muito presente no thrash metal.

Normalmente usa-se ele para fazer bases mais "pesadas" e destrutivas. Técnica muito fácil de ser usada. Com um pouco de treino consegue-se fazer, mesmo com outras técnicas mais complexas que o palm mute, esta é muito importante, principalmente para estilos como o thrash metal e hardcore, já citados aqui.

Existem ótimos guitarristas que são adeptos do palm mute, preferida na base, considerada rítmica da música.

Técnicas de guitarra